Expo es una abreviatura de exposición que puede designar:

 Exposición Internacional
 Exposición Universal

También es el nombre de una revista sueca en la que trabajó Stieg Larsson: Expo (revista).